Хуан Фелипе има више значења:

 Хуан Фелипе (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Фелипе, Естасион де Бомбас (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику